Si chiama Zorro è un singolo di Sandra Mondaini, con lo pseudonimo Sbirulino,  pubblicato nel 1981 dalla CGD.

Lato A

Il singolo, scritto da Renato Serio è stato la sigla finale della trasmissione "Stasera niente di nuovo".

Il coro dei Piccoli Akademia's di Nadia Ventura è presente nei brani.

Lato B

Sul lato b è incisa la versione strumentale.

Note